Manlius – cognomen romano della Gens Manlia
 Stati Uniti d'America
Manlius – villaggio della Contea di Bureau, Illinois
Manlius – township della Contea di Allegan, Michigan
Manlius – città della Contea di Onondaga, New York